Мо́лли Хе́лен Ше́ннон (; род. , , Огайо) — американская актриса, певица, комик, и сценаристка. Наиболее известна участием в музыкально-юмористической телепрограмме «Субботним вечером в прямом эфире» в 1995—2001 годах. Лауреат премии Национального совета кинокритиков США (1998).

Биография 
Молли Шеннон родилась 16 сентября 1964 года в Шейкер-Хайтс, Огайо, США в ирландской католической семье. Её мама, Мэри Маргарет «Пэг» (в девичестве Китинг), была учительницей, отец, Джеймс Фрэнсис Шеннон, был менеджером по продажам. Когда Молли было четыре года, она ехала в машине, попала в аварию, и мама, младшая сестра Кэтрин (род. 1965) и кузен погибли, но Молли и её младшая сестра Мэри (род. 1967) выжили.

Личная жизнь 
С 29 мая 2004 года Шеннон замужем за художником Фрицем Чеснатом. У супругов есть двое детей — дочь Стелла (род. 2003) и сын Нолан (род. 2005).

Работы в «Субботним вечером в прямом эфире» 
 Пародии на

 Анджелина Джоли
 Энн Миллер
 Анна Николь Смит
 Брук Шилдс
 Элизабет Тейлор
 Бьорк
 Кейт Бланшетт
 Кортни Лав
 Донателла Версаче
 Дебби Роу
 Жизель Бюндхен
 Гвен Стефани
 Эмма Бантон
 Дженис Дикинсон
 Джулианна Маргулис
 Ким Кэттролл
 Лайза Миннелли
 Мадонна
 Минни Драйвер
 Моника Левински
 Шанайя Твейн
 Тори Эймос и других.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Комики по алфавиту
Комики XX века
Комики XXI века
Комики США
Комедиантки США
Выпускники Нью-Йоркского университета
Выпускники Школы искусств Тиш
Киноактрисы США